Le nom château de Magny est porté par plusieurs édifices :

 Château de Magny, situé à La Chapelle-aux-Chasses (Allier) ;
 Château de Magny-en-Bessin, situé à Magny-en-Bessin (Calvados) ;
 Château de Magny, situé à Millay (Nièvre) ;
 Château du Magny, situé à Sarry (Saône-et-Loire) ;
 Château de Magny, situé à Reignier-Ésery (Haute-Savoie).
 Chateaux de Magny-la-Ville, situés à Magny-la-Ville en Côte-d'Or.

Magny